The Baited Trap – cortometraggio del 1914 basato su una storia di Monte M. Katterjohn
 The Baited Trap – film western del 1926 diretto da Stuart Paton